Écu est un nom qui peut faire référence à :
 écu, un bouclier allongé par le bas et portant un blason ;
 écu, le support physique du blason en héraldique ;
 écu, une monnaie du Moyen Âge ;
 écu, un format français de papier ;
 Écu de Sobieski, une constellation.

ECU est également un sigle correspondant à :
 East Carolina University, une université américaine ;
 European Currency Unit, l'ancienne appellation de la monnaie commune européenne, avant l'euro ;
 Electronic Control Unit (en français, unité de commande électronique), dans le domaine de l'électronique, un  calculateur embarqué qui commande des dispositifs physiques ;
 Engine Control Unit (en français, unité de contrôle du moteur), dans le domaine automobile, une unité de commande électronique gérant les différentes phases d'un moteur thermique ;
 En cas d'urgence, un programme qui vise à aider les premiers intervenants (comme les paramédicaux, les pompiers et les agents de police) à contacter les proches des victimes pour obtenir des informations médicales importantes.

ECU est un code qui peut signifier :
 Équateur, selon différents systèmes.

Sigle de 3 caractères
Code